Хант има више значења:
 Округ Хант (Тексас)
 Хант (Њујорк)